

Ґроновиці — село в гміні Дзядова Клода Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґроновиці — село в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства